Breuillet, commune française de la Charente-Maritime
 Breuillet, commune française de l'Essonne

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France